Саундтрек к американскому супергеройскому фильму 2021 года «Шан-Чи и легенда десяти колец», основанный на персонаже Marvel Comics Шан-Чи созданного Стивом Энглхартом и Джимом Старлином и спродюсированный Marvel Studios, состоит из оригинальной музыки к фильму, написанной Джоэлом П. Уэстом, и  Шона Миясиро и 88rising. Альбом состоит из оригинальных песен в исполнении разных артистов. Музыка к фильму была выпущена Marvel Music и Hollywood Records 1 сентября 2021 года, а саундтрек-альбом был выпущен Marvel Music, Hollywood Records и Interscope Records 3 сентября 2021 года с четырьмя синглами из саундтрека, выпущенными в августе 2021 года.

Запись музыки к фильму, написанная Джоэлом П. Уэстом, началась в Abbey Road Studios в Лондоне к июню 2021 года. Уэст записал музыку к четырём предыдущим фильмам режиссёра . Оригинальная музыка к фильму была выпущена Marvel Music и Hollywood Records 1 сентября 2021 года.

Оригинальная музыка к фильму

Трек-лист

Саундтрек-альбом 

Два сингла из саундтрека к фильму «Lazy Susan» 21 Savage и Rich Brian (с участием Warren Hue и ) и «Every Summertime» Niki были выпущены 10 августа 2021 года на Marvel Music, Hollywood Records, и Interscope Records. Третий сингл из саундтрека, «Run It» DJ Snake, Рика Росса и Brian, был показан в рекламном ролике к фильму 12 августа, и был выпущен на следующий день. Четвёртый сингл Swae Lee «In the Dark» с участием Джене Айко был выпущен 20 августа. , содержащий эти песни, был выпущен 3 сентября.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Саундтреки 2021 года
Саундтреки Interscope Records
Саундтреки кинематографической вселенной Marvel
Шан-Чи и легенда десяти колец